Натуральне число 603
 603 рік до нашої ери
 603 рік нашої ери